

Geografia 
 Develi – città della Turchia
 Distretto di Develi – distretto della provincia di Kayseri, in Turchia

Persone 
 Büşra Develi – attrice turca
 Erkam Develi – calciatore turco